Мельник Брюс Едвард (; *5 грудня 1949, Нью-Йорк) — астронавт (США).
 Брюс Едвардс — тимчасовий повірений у справах Австралії в Україні.